В Исландии городские поселения делятся на два типа — сити (крупные города, с численностью населения более 20 000 человек) и таун (малые и средние города, с численностью населения менее 20 000 человек). Некоторые крупные города Исландии имеют статус автономных муниципалитетов. Однако большинство муниципалитетов Исландии являются полуавтономными административными зонами, включающими в себе несколько городов. Большинство населения Исландии проживает в столичном регионе — Хёвюдборгарсвайдид.

Крупные и средние города 
Крупными и средними поселениями в Исландии считаются населённые пункты с численностью населения более 1000 человек. На 1 января 2019 года в Исландии насчитывается 30 городов с численностью населения более 1000 человек.

Общая карта 
Легенда карты:
  Столица Исландии
  Города

Ссылки  
 Карта Исландии 
 Фотографии Исландии

Примечания  

Города Исландии
Исландия
Списки:Исландия